Grimsley ist der Familienname folgender Personen:

 Crawford Grimsley (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Greer Grimsley (* 1956), US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton)
 Jim Grimsley (* 1955), US-amerikanischer Autor

Sonstiges:
 Grimsley Peaks, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Mount Grimsley, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika